Der Totschläger  steht für:

 Der Totschläger (Zola), Roman von Émile Zola (1877)
 Der Totschläger (Korolenko), Erzählung von Wladimir Korolenko (1882)